Кожухов Борис Євгенович — капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Кожухов Михайло Юрійович (16 грудня 1956) — російський журналіст, телеведучий.
 Кожухов Іван Кристанович (1893(1893), місто Рига, тепер Латвія — ?) — радянський діяч, голова Харківської міської ради.

 Кожухов — село в окрузі Требішов Кошицького краю Словаччини.